Usko est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1907-1994), compositeur et auteur finlandais
 (1930-2004), compositeur finlandais
, homme politique namibien
Usko Nyström (1861-1925), architecte finlandais
 (1922-2003), reporter radio finlandais

Homonymie de prénom